Лунино — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Угловскому городскому поселению.

География 
Деревня Лунино расположена на Валдайской возвышенности, на правом берегу реки Шегринка, в 10 км к северо-востоку от деревни Озерки, в 17 км к востоку от города Окуловка.

Напротив Лунино, на левом берегу реки Шегринка, находится деревня Смёново. В 0,4 км к югу — деревня Демидово.

История 
В 1773—1927 деревня Лунино находилась в Боровичском уезде Новгородской губернии. С начала XIX века до 1924 относилась к Шегринской волости Боровичского уезда.

Отмечена на карте 1826—1840.

В 1911 в деревне Лунино было 18 дворов с 35 домами и населением 114 человек. Имелась школа.

Деревня Лунино входила в состав Озерковского сельского поселения. В 2010 вошла в состав Угловского городского поселения.

Население

Транспорт 
Ближайшая ж/д станция «Окуловка» — в 19 км от деревни Лунино.

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района